Allmannshausen ist der Name von:

 Allmannshausen (Deggenhausertal), Ortsteil der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Allmannshausen (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg, Landkreis Starnberg, Bayern